Тази статия представлява сезон 2022/23 в ОФГ Ловеч.

„А“ ОГ Ловеч

Отбори

Класиране

Резултати

Източници 
 Информация за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола